Personen
 Arthur Briggs (1899-1991), Amerikaans jazztrompettist
 Gilbert Arthur Briggs (1890-1978), Brits ingenieur
 Henry Briggs (1561-1630), Brits wiskundige
 Karen Briggs (judoka) (1963), Brits judoka
 Karen Briggs (violist) (1963), Amerikaans violiste
 Matthew Briggs (1991), Engels voetballer
 Raymond Briggs (1934), Brits schrijver
 Shannon Briggs (1971), Amerikaans bokser
 Winslow Briggs (1928), Amerikaans botanicus

 Overig
 Briggs (Oklahoma), plaats in de Verenigde Staten
 Briggs & Stratton, Amerikaans automerk
 Borough Briggs, voetbalstadion in Schotland